Demetrius steht für:

 Demetrius (Schiller), ein Dramenfragment von Friedrich Schiller
 Demetrius (Hebbel), ein unvollendetes Drama von Friedrich Hebbel

Personen:
 Demetrius (Statthalter) (1. Jh. v. Chr.), römischer Statthalter auf Zypern
 Demetrius von Alexandria († 232), elfter Bischof von Alexandria, Heiliger der orthodoxen Kirche
 Demetrius (von Thessaloniki); siehe Demetrios von Thessaloniki
 Demetrius von Montferrat (1205–1230), von 1205 bis 1224 König von Thessaloniki
 Demetrius (Äthiopien), Kaiser von Äthiopien 1799–1800
 Demetrius Augustinus Gallitzin (1770–1840), römisch-katholischer Priester
 Demetrius I. (1914–1991), Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel
 Demetrius Shipp Jr. (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler 
 Lucia Demetrius (1910–1992), rumänische Romanautorin, Dichterin, Dramatikerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Demetrio
 Demetrios
 Dimitrios